Щегляев, Андрей Владимирович (1902—1970) — советский инженер, механик и учёный-теплоэнергетик.
 Щегляев, Владимир Сергеевич (1857—1919) — российский физик.